Selimiye – w Edirne (Turcja)
 Meczet Selimiye w Nikozji – w Nikozji (Cypr)